Малюгин (Малюгина) — русская фамилия.

Известные носители:
 Малюгин, Александр Иванович (род. 1954) — советский хоккеист.
 Малюгин, Борис Эдуардович (род. 1965) — российский офтальмолог.
 Малюгин, Владимир Петрович (род. 1973) — российский актёр, артист цирка, каскадёр, постановщик трюков.
 Малюгин, Леонид Антонович (1909—1968) — русский советский драматург, киносценарист, публицист, литературный критик.

См. также 
 Скачки-Малюгин